Louvres ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Val-d’Oise in der Region Île-de-France; sie gehört zum Arrondissement Sarcelles und zum Kanton Goussainville. Die Einwohner werden Lupariens genannt.

Die Gemeinde hat einen Bahnhof an der RER D.

Geschichte 
Die ersten bekannten Erzählungen begannen nach der Niederlage von Waterloo, wonach die Preußen sämtliche Häuser auf der Rue de Paris niederbrannten und plünderten.

Während des Ersten Weltkrieges konnten die Truppen von Louvres die deutsche Armee abwehren, sodass diese in Richtung Osten weitergingen und dort ihre erste Niederlage erlitten.

Von 1940 bis 1944, während des zweites Weltkrieges wurde die Stadt von den Nazis besetzt. Dabei wurden unter anderem vier Widerstandskämpfer, die demonstrieren wollten, erschossen. Am 31. August 1944 wurde Louvres von den amerikanischen Truppen befreit.

Seit jeher ist die Landwirtschaft die wichtigste wirtschaftliche Ressource der Stadt. Trotz der Urbanisierung, unter anderem mit dem Bau des Flughafens Roissy, gibt es immer noch fünf große Farmen, die die Stadt hauptsächlich bewirtschaften.

Heutzutage ist Louvres eine ländliche Gemeinde, wo sämtliche Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, aber auch am Flughafen, der mittlerweile Charles-de-Gaulle heißt. Da dies viele Gemeinden in der Umgebung betrifft, schlossen sich 14 Gemeinden um den Flughafen herum zusammen, um gemeinsam an den Problemen zu arbeiten. Die Geschichte der Stadt Louvres kann man im Musée Intercommunal d’Histoire et d’Archéologie à Louvres, als dem Interkommunalen Museum für Geschichte und Archäologie in Louvres entdecken.

Geographie

Lage 
Sie befindet sich ungefähr 25 Kilometer nordöstlich von Paris in der Nähe des Flughafens Paris-Charles de Gaulle (2 km). Die Nachbargemeinden sind Goussainville, Puiseux-en-France, Marly-la-Ville, Villeron, Chennevières-lès-Louvres, Épiais-lès-Louvres und Roissy-en-France.

Klima

Sport 
In der Stadt gibt es sämtliche Plätze, um Sport zu betreiben, wie zum Beispiel die örtlichen Skate Parks, Fußballplätze oder auch Plätze, um Pétanque zu spielen.

Städtepartnerschaften 
 Bad Sobernheim, Deutschland

Sehenswürdigkeiten 
Siehe auch: Liste der Monuments historiques in Louvres
 Katholische Pfarrkirche Saint-Justin
 Turm Saint-Rieul, romanischer Glockenturm
 Taubenturm, erbaut im 17. Jahrhundert
 Le Parc du Château, historischer Park

Persönlichkeiten 
 Christopher Wooh (* 2001), französisch-kamerunischer Fußballspieler

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes du Val-d'Oise. Flohic Éditions, Band 1, Paris 1999, ISBN 2-84234-056-6, S. 346–357.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Île-de-France